У́лица Алекса́ндровка (название с 2006 года, ранее проектируемый проезд 624) — улица в районе Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы. Расположена между Новокрюковской улицей (бывший проектируемый проезд 623) и улицей Михайловка, фактически является продолжением Новокрюковской улицы.

Происхождение названия 
Названа по деревне Александровка, которая находилась на месте 14-го микрорайона (улица является северной границей этого микрорайона).

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 корпуса 14-го микрорайона.
По чётной стороне (по ходу движения):
 8 — родильный дом Городской больницы № 3,
 10 — автобусная станция «14 микрорайон»: открытая площадка для стоянки автобусов и пункт отдыха водителей автобусов.

Транспорт 
По улице проходит городской автобусный маршрут № 16, а на пересечении с улицей Михайловка находится его конечная остановка. Остановки (от Крюкова): Пожарное депо, Корпус 1428, Корпус 1420 (конечная).

Примечания

Ссылки 
 Улица Александровка // Справочник улиц Москвы

Улицы Зеленограда